opole – słowiańska wspólnota rodowo-terytorialna z okresu plemiennego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Opole – miasto w województwie opolskim, na prawach powiatu
 Opole – wieś w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Podedwórze 
 Opole – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Parzęczew
 Opole – przysiółek wsi Nowe Załubice w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Radzymin

Inne 
 Opole – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1867–1954[2] na Lubelszczyźnie
 Opole – miesięcznik wydawany w Opolu w latach 1970–1993
 Opole – wyżyna na zachodniej Ukrainie
 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu – potocznie Opole

Zobacz też 
 Opole Lubelskie – miasto powiatowe w województwie lubelskim

Nazwy miejscowości w Polsce